Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej 2009 odbyły się w dniach 6-18 maja 2009 w Niemczech.

Sześć najlepszych drużyn turnieju wywalczyło awans do Mistrzostw Świata U-17, które odbyły się w Nigerii
w 2009 roku.

Grupa A

Grupa B

Półfinały

Finał

Strzelcy

Awans do Mistrzostw Świata U-17 w piłce nożnej 2009 
  Niemcy
  Holandia
  Szwajcaria
  Włochy
  Hiszpania
  Turcja

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
2009 w piłce nożnej
2009 w Niemczech
Piłka nożna w Niemczech